Nothing But the Truth (1920), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van David Kirkland
Nothing But the Truth (1929), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
Nothing But the Truth (1941), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Elliott Nugent
Nothing But the Truth (2008), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Rod Lurie
Nothing but the truth (Procol Harum), een lied van Procol Harum in 1974 uitgebracht op single